La Supercoupe d'Italie 2010 () est la vingt-troisième édition de la Supercoupe d'Italie, épreuve qui oppose le champion d'Italie au vainqueur de la Coupe d'Italie. Disputée le  au Stade Giuseppe Meazza à Milan devant  spectateurs, la rencontre est remportée par l'Inter de Milan sur le score de 3-1 aux dépens de la Roma.

Feuille de match

Liens externes 
  Italy Super Cup Finals sur www.rsssf.com
 Supercoppa 2010 sur www.footballdatabase.eu

2010
Compétition de football à Milan
Football en Italie en 2010
Football en août 2010
Face-à-face de l'AS Rome
Face-à-face de l'Inter Milan